Die Abkürzung RPO steht für:

 einen russischen Raketenwerfer, siehe RPO (Raketenwerfer)
Recruitment Process Outsourcing, eine Outsourcingform der Personalbeschaffung
RP Online, Onlineausgabe der Rheinischen Post
 Royal Philharmonic Orchestra, englisches Orchester aus London
 Railway post office, siehe Bahnpost 
 Recovery Point Objective, legt fest, wie groß der Zeitraum zwischen zwei Datensicherungen sein darf

RPO